Аверкамп (нидерл. Avercamp) — голландская фамилия

 Аверкамп, Антон (1861—1934) — голландский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
  (1927–2013) — немецкий теолог. 
 Аверкамп, Хендрик (1585—1634) — нидерландский живописец.